Para la escuela de pintura, véase Expresionismo abstracto
Para la escuela de poesía, véase Escuela de Nueva York (poesía)